Ново-Петровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ново-Петровская волость (Московская губерния) — в составе Рузского (до 1921) и Воскресенского (1921—1929) уездов Московской губернии
 Ново-Петровская волость (Симферопольский уезд) — в составе Таврической губернии
 Ново-Петровская волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии
 Ново-Петровская волость (Тираспольский уезд) — в составе Херсонской губернии